Anapo fiume della Sicilia che scorre in provincia di Siracusa.
 Anapo figura della  mitologia greca relativa a una divinità fluviale.
ANAPO partito politico Colombiano attivo dal 1961 al 1998.